Айнез может означать:

Топоним США 
 Айнез — город в Кентукки.
  — поселение в Техасе.

Люди 
  — женское имя. Также может произноситься как Инез или Инес.
 Айнез — фамилия.
 Майк Айнез (род. 1966) — американский бас-гитарист.

См. также 
 Инес